Lerchenhof ist ein Orts- und Gebäudename:

 Lerchenhof (Bindlach), Siedlungsplatz in der Gemeinde Bindlach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Lerchenhof (Ilshofen), Hof im Stadtteil Unteraspach von Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Lerchenhof (Ingersheim), Wohnplatz im Ortsteil Großingersheim der Gemeinde Ingersheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Lerchenhof (Küps), Einöde des Marktes Küps, Landkreis Kronach, Bayern
 Lerchenhof (Pfedelbach), früher Lerchen, Hof in der Gemarkung des Ortsteils Oberohrn der Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

 Lerchenhof, deutscher Name von Skřivánek, Ortsteil der Gemeinde Okrouhlička im Okres Havlíčkův Brod (Bezirk Deutschbrod), Kraj Vysočina, Tschechien

 Schloss Lerchenhof, denkmalgeschütztes Gebäude in Untermöschach, Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten

Siehe auch:
 Lerchen (Begriffsklärung)